Minuteman (termen din limba engleză, cu pluralul minutemen) poate însemna:

 Minutemen, o miliție din Massachusetts în timpul Revoluției Americane
 LGM-30 Minuteman, o rachetă balistică intercontinentală.
 Minuteman, un film de pe canalul Disney Channel